

Geografia 
 Abruzzo
 Barrea – comune della provincia dell'Aquila

 Lago di Barrea – lago artificiale nella zona dell'Alto Sangro
 Villetta Barrea – comune della provincia dell'Aquila
 Molise
 Barrea – frazione del comune di Cercemaggiore in provincia di Campobasso